Castilleja de Guzmán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilleja de Guzmán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Castilleja de Guzmán (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar